Margalita Chakhnašvili era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Batumi Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Lesja Curenko che ha battuto in finale Réka-Luca Jani 7–6(7–3), 6–3.

Teste di serie

  Lesja Curenko (campionessa)
  Elena Bogdan (semifinali)
  Julia Cohen (semifinali)
  Réka-Luca Jani (finale)

 Maša Zec Peškirič (primo turno)
 Veronika Kapšaj (secondo turno)
 Sofia Shapatava (primo turno)
 Melanie Klaffner (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Batumi Open 2011